Тарасовка — топоним

Белоруссия 
 Тарасовка — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Тарасовка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Тарасовка — хутор в Свислочском районе Гродненской области.
 Тарасовка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Тарасовка — деревня в Слуцком районе Минской области.

Казахстан 
 Тарасовка — село в Жаксынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Тарасовка — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Тарасовка — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Тарасовка — село в Стародубском районе Брянской области.
 Тарасовка — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Тарасовка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Тарасовка — деревня в Красносельском районе Костромской области, Прискоковское сельское поселение.
 Тарасовка — деревня в Красносельском районе Костромской области, Шолоховское сельское поселение.
 Тарасовка — село в Джанкойском районе Крыма.
 Тарасовка — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Тарасовка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Тарасовка — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Тарасовка — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Тарасовка — село в Пушкинском районе Московской области.
 Тарасовка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Тарасовка — село в Камешкирском районе Пензенской области.
 Тарасовка — село в Михайловском районе Приморского края.
 Тарасовка — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Тарасовка — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Тарасовка — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.
 Тарасовка — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.

Украина 
Винницкая область
 Тарасовка — село в Гайсинском районе.
 Тарасовка — село в Жмеринском районе.
 Тарасовка — село в Калиновском районе.
 Тарасовка — село в Могилёв-Подольском районе.
 Тарасовка — село в Оратовском районе, Лопатинский сельский совет.
 Тарасовка — село в Оратовском районе, Подвысоцкий сельский совет.
 Тарасовка — село в Тульчинском районе.
 Тарасовка — село в Чечельницком районе.
Днепропетровская область
 Тарасовка — село в Верхнеднепровском районе.
 Тарасовка — село в Криничанском районе.
 Тарасовка — село в Магдалиновском районе, Почино-Софиевский сельский совет.
 Тарасовка — село в Магдалиновском районе, Топчинский сельский совет.
 Тарасовка — село в Магдалиновском районе, Шевченковский сельский совет.
 Тарасовка — село в Межевском районе.
 Тарасовка — село в Софиевском районе.
 Тарасовка — село в Томаковском районе.
 Тарасовка — село в Царичанском районе.
Донецкая область
 Тарасовка — село в Волновахском районе.
 Тарасовка — село в Константиновском районе.
Житомирская область
 Тарасовка — село в Андрушёвском районе.
 Тарасовка — село в Житомирском районе.
 Тарасовка — село в Малинском районе.
Закарпатская область
 Тарасовка — село в Тячевском районе.
Запорожская область
 Тарасовка — село в Ореховском районе.
 Тарасовка — село в Пологовском районе.
 Тарасовка — село в Черниговском районе.
Ивано-Франковская область
 Тарасовка — село в Ивано-Франковском районе.
Киевская область
 Тарасовка — село в Белоцерковском районе.
 Тарасовка — село в Бориспольском районе.
 Тарасовка — село в Володарском районе.
 Тарасовка — село в Кагарлыкском районе.
 Тарасовка — село в Мироновском районе.
 Тарасовка — село в Обуховском районе.
 Тарасовка — село в Переяслав-Хмельницком районе.
 Тарасовка — село в Сквирском районе.
 Тарасовка — село в Тетиевском районе.
 Тарасовка — село в Фастовском районе (Боярская городская община).
 Тарасовка — село в Фастовском районе (Кожанская сельская община).
Кировоградская область
 Тарасовка — село в Александрийском районе.
 Тарасовка — село в Александровском районе.
 Тарасовка — село в Бобринецком районе.
 Тарасовка — село в Маловисковском районе.
 Тарасовка — село в Новгородковском районе.
 Тарасовка — село в Новоархангельском районе.
Луганская область
 Тарасовка — село в Троицком районе.
Львовская область
 Тарасовка — село во Львовском районе.
Николаевская область
 Тарасовка — село в Баштанском районе.
 Тарасовка — село в Врадиевском районе.
 Тарасовка — село в Казанковском районе.
 Тарасовка — село в Первомайском районе.
Одесская область
 Тарасовка — село в Ивановском районе.
Полтавская область
 Тарасовка — село в Гребенковском районе.
 Тарасовка — село в Зеньковском районе.
 Тарасовка — село в Карловском районе.
 Тарасовка — село в Оржицком районе.
 Тарасовка — село в Семеновском районе.
 Тарасовка — село в Хорольском районе.
Сумская область
 Тарасовка — село в Великописаревском районе.
 Тарасовка — село в Кролевецком районе.
 Тарасовка — село в Роменский район, ликвидировано в 2007 году.
Тернопольская область
 Тарасовка — село в Збаражском районе.
Харьковская область
 Тарасовка — село в Сахновщинском районе.
Херсонская область
 Тарасовка — село в Алёшковском районе.
 Тарасовка — село в Скадовском районе.
Хмельницкая область
 Тарасовка — село в Городокском районе.
 Тарасовка — село в Изяславском районе.
 Тарасовка — село в Каменец-Подольском районе.
 Тарасовка — село в Ярмолинецком районе.
Черкасская область
 Тарасовка — село в Звенигородском районе.
 Тарасовка — село в Монастырищенском районе.
 Тарасовка — посёлок, Тальновском районе.
 Тарасовка — село в Чернобаевском районе.
Черниговская область
 Тарасовка — село в Ичнянском районе.
 Тарасовка — село в Коропском районе.
 Тарасовка — село в Прилукском районе.
 Тарасовка — до 1939 года название села Перемога в Нежинском районе.

См. также 
 Малая Тарасовка
 Нижняя Тарасовка
 Новая Тарасовка
 Тарасово
 Весёлая Тарасовка
 Вольная Тарасовка